

Literatuur
 The One (tijdschrift), een Brits videospeltijdschrift.
 The One (strip), een stripserie van Epic Comics in 1985
 The One (manhua), een manhua van Nicky Lee

Muziek

Albums
 The One (Chubb Rock), een album uit 1991 van Chubb Rock
 The One (album van Elton John), een album van Elton John
 The One (Frankie J), een album van Frankie J
 The One (Shinichi Osawa), een album van Shinichi Osawa
 The One (Jane Zhang), een album van Jane Zhang
 The One (Annihilator), een EP van Annihilator
 The One (Jessica Row), een album uit 2009 van Jessica Row

Nummers
 The One (Elton John), een single uit 1992
 The One (White Zombie), een single uit 1996
 The One (Johnny Cash), American III Solitary Man
 The One (Backstreet Boys), een single uit 2000 
 The One (Limp Bizkit), een single van Limp Bizkit
 The One (Gary Allan), een single uit 2002
 The One (Mariah Carey), een single uit 2002
 The One (Foo Fighters), een single uit 2002
 The One (Shakira), een single uit 2003
 The One (Kylie Minogue), een single uit 2008
 The One (Slaughterhouse), een single uit 2009
 The One (Deuce), een single uit 2009
 The One (Jessica Row), een single uit 2009
 The One (Mary J. Blige), een single uit 2009
 The One (The Chainsmokers)

Overig 
The One (2001), een film uit 2001
The One (2003), een televisiefilm uit 2003
The One (video), een videospecial over Michael Jackson
The One (2011), een film uit 2011
The One (televisieserie), Britse televisieserie uit 2021